Island steht für:
 island, allgemein das Wort Insel im Englischen
 Island, eine Insel im Nordatlantik, siehe Geographie Islands
 Island, ein Staat in Europa
 Königreich Island, Vorgänger des heutigen Staates von 1918 bis 1944
 Island (County Cork), ein Keilgrab im County Cork in Irland
 Island (Kentucky), eine Stadt im US-Bundesstaat Kentucky
 Island (Yonne), eine französische Gemeinde im Département Yonne
 Island County, ein Landkreis (County) im US-Bundesstaat Washington
 ein Schallplattenlabel, siehe Island Records
 Island (Band, Deutschland), eine deutsche Band
 Island (Band, Zypern), eine Band, die am Eurovision Song Contest 1981 für Zypern teilnahm
 Island (Computerspiel), japanisches Computerspiel und Anime-Fernsehserie
 Island, ein Roman Aldous Huxleys, siehe Eiland (Roman)
 Island Arena, Tal in den Darwin Mountains, Antarktika
 Glückliche Reise – Island, deutscher Fernsehfilm von Karin Hercher (1993)
 Islands (2013), Science-Fiction-Romanze von Whammy Alcazaren aus dem Jahr 2013
 Islands (2021), Filmdrama von Martin Edralin aus dem Jahr 2021

Siehe auch:

 Eiland (Begriffsklärung)
 Islands (Begriffsklärung)
 Big Island (Begriffsklärung)
 Great Island (Begriffsklärung)
 Inner Island (Begriffsklärung)
 Little Island (Begriffsklärung)
 Small Island (Begriffsklärung)
 The Island (Begriffsklärung)
 White Island (Begriffsklärung)